Siddhartha (Gautama Buddha) – monaco, filosofo, mistico e asceta indiano, fondatore del Buddhismo
 Siddharta – romanzo di Hermann Hesse (non riferito al Buddha)
 Siddartha di Kundgraam – nobile indiano, padre di Mahavira
 Siddharta – gruppo musicale sloveno
 Siddhartha Nagar – città del Nepal
Siddhartha – variante del nome proprio di persona Siddharth